Pierre Louvet (historien de Beauvais) (1569?-164?), est un historien de Beauvais ;
 Pierre Louvet (1617-1684), est un historien et archiviste français, né à Beauvais ;
 Pierre-Florent Louvet (1757-1818), est un homme politique français, né à Laucourt.